Pierre Dandrieu, prêtre, compositeur et organiste français, oncle du suivant
 Jean-François Dandrieu, compositeur et organiste français, neveu du précédent
 Jeanne-Françoise Dandrieu, sœur du compositeur Jean-François Dandrieu

 Laurent Julien, dit Dandrieu, journaliste et critique de cinéma français